Windows Communication Foundation
 World Curling Federation (Światowa Federacja Curlingu)
 World Croquet Federation
 World Cat Federation (Stowarzyszenie hodowców i miłośników kotów rasowych)